Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 9 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Boston
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en avril 1973